Фурмо́н — французская фамилия.

 Фурмон, Этьен (Étienne Fourmont, 1683—1745) — французский востоковед.
 Фурмон, Мишель (Michel Fourmont, 1690—1746) — брат предыдущего, лингвист.
 Фурмон, Клод-Луи (Claude-Louis Fourmont, 1703—1780) — племенняк двух предыдущих, востоковед.

Другое 
 Отец Фурмон — персонаж компьютерной игры «Петька-3», проповедник-мормон